Аконкагуа () — река в области Вальпараисо Чили.

География 
Река берёт начало в Андах на высоте 1430 метров над уровнем моря при слиянии рек Хункаль (36 км) и Рио-Бланко (35 км). Течет в западном направлении по широкой долине Валье-дель-Аконкагуа, впадает в Тихий океан севернее города Винья-дель-Мар. На берегах реки расположены города Лос-Андес, Сан-Фелипе, Ла-Калера, Кильота и Конкон. По долине реки проложена часть чилийского участка Трансандинской железной дороги и отдельные участки шоссе № 5 и шоссе № 60.

Общая площадь бассейна реки составляет 7200 км², длина реки — 142 км (177 км, если истоком реки считать исток реки Хункаль).

Ссылки 
 Карта Чили, масштаб 1:19 000 000, ГУГК, 1986 год
 Большой атлас мира, издательство «Ридерз Дайджест», 2007, стр.294-295, ISBN 978-5-89355-169-3
 

Реки, впадающие в Тихий океан (Южная Америка)
Реки области Вальпараисо